Lasdun ist der Familienname folgender Personen:

 Denys Lasdun (1914–2001), britischer Architekt
 Louisa Lasdun (* 1956), Schweizer Komponistin